

Sigle 
 Eastern Time Zone, fuso orario di diverse aree del mondo
 Ephemeris time  – Tempo effemeride, scala di tempo
 External Tank  – Serbatoio esterno dello Space Shuttle
 Extra Time
 Extraterrestre
 Effetto termico del cibo – un processo metabolico

Cinema 
 E.T. l'extra-terrestre (E.T.) – film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg

Musica 
 E.T.  – Singolo discografico di Katy Perry del 2011

Codici 
 ET – codice vettore IATA di Ethiopian Airlines
 et – codice ISO 639 alpha-2 della lingua estone
 ET – codice ISO 3166-1 alpha 2 dell'Etiopia

Informatica 
 .et  – dominio di primo livello dell'Etiopia

Logica 
 Et – nome latino della congiunzione logica

Altro 
 et – parola in lingua latina ed in lingua francese che significa e
 ET – sigla automobilistica internazionale dell'Egitto
 ET – simbolo dell'exatesla
 ET – targa automobilistica dell'esercito spagnolo (Ejército Tierra)
 ET – acronimo di Einstein Telescope

Altri progetti